Интерне́т-кафе́, киберкафе́ — публичное заведение, предоставляющее доступ к Интернету. Обычно в интернет-кафе можно также перекусить, выпить кофе (или другие напитки), пообщаться и поиграть в видеоигры. В некоторых заведениях доступ к Интернету осуществляется без оплаты и включается в стоимость входа.

Интернет-кафе очень удобны для тех, кто не имеет дома персонального компьютера с доступом к Интернету или для тех, кто оказался в чужом городе и хочет, например, написать письмо домой.

История 
Есть мнение, что интернет-кафе стало естественным развитием идеи кофеен. Кофейни всегда использовались как место для обмена информацией, для чтения газет, для написания заметок и писем.

2000—2003 гг. характеризовались бумом интернет-кафе в Москве и других городах России. В это же время стартовала специальная федеральная программа, с помощью которой реализуется установка точек доступа в Интернет в почтовых отделениях.

К 2007 году в России рост общего количества интернет-кафе происходил лишь за пределами Москвы. С наступлением эры мобильного интернета и «планшетников» интерес к ним в значительной мере упал.

В Москве интернет-кафе как обозначение услуги, привлекающей клиентов в кофейные заведения, используется все реже. Эстафетную палочку в этой марафонской команде по привлечению посетителей перенял у интернет-кафе бесплатный -доступ. С ростом мобильного интернета эра интернет-кафе подошла к концу и они превратились в экзотику. Пользователи предпочитают личный ноутбук, планшет или смартфон и ближайший бесплатный хот-спот.

Псевдо-интернет-кафе 

Начиная с 2008 года в связи с запретом игорного бизнеса в городах РФ под видом интернет-кафе действуют заведения с игровыми автоматами.
В связи с этим многие интернет-кафе страдают от частых проверок контролирующих органов.

См. также 
 Интернет-казино
 Интернет-кафе для бездомных

Примечания

Ссылки 

 World of Internetcafes.de

Кафе
Антикафе